

Cinema
Risposta armata (Armed Response) – film statunitense del 1986 diretto da Fred Olen Ray
Armed Response (noto anche con titolo In Security) – film del 2013 diretto da Adam Beamer e Evan Beamer
Armed Response – film statunitense del 2017 diretto da John Stockwell

Musica
Armed Response – album degli Harley & Muscle

Altro
Armed Response – webserie statunitense trasmessa dal 12 marzo 2013